Valgu ist der Name von Ortschaften in Estland:
 Valgu (Hiiumaa) auf der Insel Hiiumaa in der Gemeinde Hiiumaa
 Valgu (Märjamaa) auf dem Festland in der Gemeinde Märjamaa